Steinberggrupp kan syfta på:
Steinberggrupp (K-teori) – ett delområde av matematiken
Steinberggrupp (Lieteori) – ett delområde av matematiken i gruppteori